Diese Liste enthält die kreisfreien Städte in Deutschland. Es gibt 106 kreisfreie Städte, in denen Ende 2020 insgesamt fast 27 Millionen Menschen lebten. Das entsprach knapp einem Drittel der Bevölkerung Deutschlands.

In Baden-Württemberg werden kreisfreie Städte als Stadtkreise bezeichnet. Sonderfälle sind Aachen, Göttingen und Hannover, die nicht kreisfrei sind, denen aber gewisse Rechte einer kreisfreien Stadt zugebilligt werden, sowie Berlin und Hamburg, die zugleich Länder sind. Die Freie Hansestadt Bremen hat eine im Bundesvergleich ungewöhnliche Verwaltungsstruktur, Bremen und Bremerhaven gelten als selbstständige Kommunen im Land Bremen und damit auch als kreisfreie Städte. Da Saarbrücken – wie Hannover und Aachen ein Mitglied eines Kommunalverbandes besonderer Art – nicht explizit ähnliche Sonderrechte zugebilligt wurden, wird hier auf eine Auflistung verzichtet.

Die Städte, denen inzwischen die Kreisfreiheit aberkannt wurde, sind in der Historischen Liste aller kreisfreien Städte aufgeführt. 13 Großstädte sind nicht kreisfrei, die größte davon ist – neben den formal nicht kreisfreien, in dieser Liste aber trotzdem aufgeführten Städten Aachen, Göttingen und Hannover – die saarländische Stadt Saarbrücken ( Einwohner), gefolgt von der nordrhein-westfälischen Stadt Neuss (). Weitere kreisangehörige Großstädte sind Paderborn (), Recklinghausen (), Reutlingen (), Bergisch Gladbach (), Moers (), Siegen (), Hildesheim (), Gütersloh () sowie Hanau, welches aber gestützt auf die Hessische Gemeindeordnung bald wieder kreisfrei werden will.

Auf die einzelnen Länder verteilen sich die kreisfreien Städte wie folgt (Sortierung alphabetisch):

Liste 
Im Folgenden sind 109 Städte (alle aktuell kreisfreien Städte sowie Aachen, Göttingen und Hannover) aufgelistet. EW steht dabei für Einwohner; ein Klick auf die in der Spalte Stadt angegebenen Koordinaten öffnet eine Webseite mit der Möglichkeit, sich die Lage der Stadt bei verschiedenen Kartendiensten anzeigen zu lassen. In der Spalte BL wird das Wappen des Bundeslandes sowie die Abkürzung gemäß ISO 3166-2 angezeigt. Die Spalte Lagekarte zeigt die Lage der jeweiligen Stadt innerhalb ihres Landes.

Spalten: BL = Land, tEW = 1000 Einwohner

Siehe auch 
 Liste der Landkreise in Deutschland
 Liste der kreisangehörigen Städte mit Sonderstatus in Deutschland
 Wappen der deutschen Stadt- und Landkreise

Fußnoten 

!
Kreisfreie Stadte
Deutschland, Kreisfreie Stadte
Deutschland, Kreisfrei